

Biografia
Gabriel Kondratiuk nasce a El Bolsón, nella Patagonia argentina, nel 1969. Il luogo di nascita influenzerà in maniera decisiva lo sviluppo della sua opera artistica. Nel 1989 si sposta a La Plata (Provincia di Buenos Aires) ed inizia i suoi studi di pittura presso la "Universidad Nacional de La Plata". Nel 1990 si sposta di nuovo a Buenos Aires, dove nel 1994 prosegue i suoi studi presso l'Accademia delle Belle Arti "Prilidiano Pueyrredón". Nel 1998 si laurea ed ottiene il titolo di "professore delle arti". Attualmente vive e lavora in Austria ed in Argentina.

L'opera

Mostre

Mostre personali
2010
 "The Wanderer" (serie espositiva: "cuatro paredes"), Centro de Arte Contemporáneo de Caja de Burgos, Burgos, Spagna. (cat.)
2008

"Gabriel Kondratiuk", Galerie Bernd Kugler, Innsbruck, Austria. (cat.)

2006 	
"Allí no hay nada", Galerie Bernd Kugler, Innsbruck, Austria. (cat.)

Mostre collettive  	

2009
 ARCO'09, Galerie Bernd Kugler, Madrid (Spagna)
2008
 "Sag, was malst Du da?“, (con Gama, Susanne Kircher-Liner y Ulrich Wulff) Stadtgalerie Schwaz, Schwaz (Austria)
 Art Forum Berlin, stand Galerie Bernd Kugler
 "what's the point of giving you any more artworks when you don't understand the ones you've got?" (con Marcel van Eeden, Euan Macdonald, Yoshitomo Nara, Rosilene Luduvico, Wilfredo Prieto, etc.), Galerie Zink, Munich, Germania
 "12 - works on paper" (con Bara, Helen Beck, André Butzer, Lisa Endriss, Thilo Heinzmann, Herbert Hinteregger, Andreas Hofer, John Isaacs, Anna Kolodziejska, René Luckhardt, Ulrich Wulff), Galerie Bernd Kugler, Innsbruck, Austria
 ARCO'08 (con Anna Kolodziejska), Galerie Bernd Kugler, Madrid, Spagna
2007
"Niveaualarm" (con Hanna-Mari Blencke, Lutz Braun, André Butzer, Ben Cottrell, Björn Dahlem, Matthias Dornfeld, Axel Geis, Patrycja German, Thomas Helbig, Gregor Hildebrandt, Andreas Hofer, Leiko Ikemura, Franka Kassner, Erwin Kneihsl, Maja Körner, Anna Kolodziejska, Kitty Kraus, Katrin Plavcak, Astrid Sourkova, Remco Torenbosch, Joep van Liefland, Aribert von Ostrowski, Iskender Yediler, Thomas Zipp etc.) curata da Ulrich Wulff, Kunstraum Innsbruck, Austria.
2006 	
"Semana de las Artes", Lago Escondido, Argentina. (cat.)
2001 	
"XI Salón de Artes Visuales de la Provincia de Río Negro", General Roca, Argentina.
1999 	
"ARTEMIL '99", El Bolsón, Argentina.
1998 	
“Bar Malas Artes” (con Fernando Brizuela, Hernán Salamanco, Sabina Alonso, Natalia Cacchiarelli, Verónica Romano, Pablo Zicarello, Marcos Bertucelli; curata da Carolina Antoniadis), Buenos Aires, Argentina.
"Apropiaciones-Traiciones (27+1+3+1= Uno)" (con Celina González Sueyro, Florencia Fernández Frank) Espacio Giesso Reich, Buenos Aires, Argentina. (cat.)
1993 	
"First Biennale of Young Patagonian Arts", San Carlos de Bariloche, Argentina.

Pubblicazioni
2008
"Gabriel Kondratiuk" Testo di Irma Arestizábal. Ed. Galerie Bernd Kugler, Gabriel Kondratiuk. Verlag Galerie Bernd Kugler: Innsbruck, 2008. ISBN 978-3-200-01194-6

2007
"Gabriel Kondratiuk", Karin Pernegger. In: "arte al día - revista internacional de arte latinoamericano", N° 118: Miami, 2007. 

2006
"Gabriel Kondratiuk: Allí no hay nada". Testo di Prof. Rocío Domínguez Morillo. Ed. Galerie Bernd Kugler, Gabriel Kondratiuk. Verlag Galerie Bernd Kugler: Innsbruck, 2006. ISBN 978-3-200-00827-4

Note

Collegamenti esterni
 
 
 
 https://web.archive.org/web/20110208054016/http://gabrielkondratiuk.com/

Artisti contemporanei